Па́вел Ива́нович Си́доров:
 Сидоров, Павел Иванович (1922—2012) — советский офицер-кавалерист, Герой Советского Союза.
 Сидоров, Павел Иванович (род. 1953) — российский врач, ректор Северного государственного медицинского института, академик РАМН.
 Сидоров, Павел Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 6348; 11 декабря 1840.